El Gran Premio de Francia de 1994 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de julio de 1994 en el Circuito Bugatti  de Le Mans.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Francia de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en Francia en 1994